KNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Katanning (Australia)
 KNI – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa KD Avia, Kaliningrad (Russia)